Александр Майер:
 Майер, Александр (род. 1983) — немецкий футболист.
 
 Майер, Александр Леонтьевич (1792—1864) — российский археолог.
 Майер, Александр Владимирович (род. 1986) — российский хоккеист, нападающий ХК «Казцинк-Торпедо».